АВС — кириллическая аббревиатура, которая может означать следующее:

Сокращения
 АВС — автоматическая винтовка Симонова АВС-36
 АВС — автомобиль осветительный на шасси ЗИЛ-133Г2, выпускавшийся Черниговским заводом специального автотранспорта
 АВС — аппарат с магнитно-вихревым слоем (в маркировке)

См. также
  — многозначная аббревиатура буквами латинского алфавита